McSween ou MacSween peut faire référence à :

(5223) McSween, un astéroïde.

Patronymie 

Alexander McSween (1837-1878), homme de loi d'origine écossaise,
Alexander MacSween (1964- ), musicien,
Don McSween (1964- ), joueur de hockey sur glace.

Voir aussi